Melchert ist der Familienname folgender Personen:
 Hanno Thurau, geborener Melchert (1939–1992), deutscher Schauspieler
 Jim Melchert (* 1930), US-amerikanischer Maler, Grafiker und Bildhauer
 Helmut Melchert (1910–1991), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Siegfried Melchert (1936–2013), deutscher Sporthistoriker, Hochschullehrer und Fachautor
 Sven Melchert (* ca. 1960), deutscher Astronom und Herausgeber des Journals für Astronomie

Siehe auch:
 Melchers
 Melcher
 Melchior